– japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Eins, ojciec skoczkini narciarskiej Kurumi Ichinohe.

W Pucharze Świata debiutował w 2003 w Sapporo (43. miejsce). W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował w Sapporo na skoczni Miyanomori w 2003, zajmując 11. miejsce. Ma na swoim koncie dwa zwycięstwa w ramach Pucharu Kontynentalnego. Odniósł je 14 i 15 stycznia 2005. 

Swój rekord życiowy w długości skoku wynoszący 179 metrów i ustanowił na skoczni Vikersundbakken w 2004.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Ichinohe na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Sapporo – 11 stycznia 2004 (3. miejsce)
  Sapporo – 14 stycznia 2005 (1. miejsce)
  Sapporo – 15 stycznia 2005 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy olimpijczycy
Japońscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1976